Эконо́мия ( — управление хозяйством) — многозначный термин:

 Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Топоним 
 Экономия — хутор в Новогрудском районе Гродненской области Белоруссии.
 Экономия — посёлок в Безенчукском районе Самарской области России.

См. также 
 Столовое имение в Речи Посполитой
 Экономия — до 1917 года, название крупного помещичьего хозяйства на юге России, в котором использовались наёмный труд и сельскохозяйственные машины.
 «Экономия» — кооперативное общество Верхнеудинска.
 «Экономия» — кооперативное общество Новониколаевска.

Примечания